Shellshock peut faire référence à :
 Shellshock, terme anglais pour désigner le syndrome dit de l'obusite ;
 Shellshock, chanson de New Order ;
 une série de jeux vidéo, comprenant respectivement :
 , sorti en 1996 ;
 Shellshock: Nam '67, sorti en 2004 ;
 Shellshock 2: Blood Trails, sorti en 2008 ;
 Shellshock, trou de sécurité du shell Unix bash découvert en 2014.